Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Vervoer.

Ministers van Vervoer van Israël (1948–heden) 

 
Vervoer